Жеро де Кордемуа (; 6 октября 1626, Париж — 15 октября 1684, Париж) — историк и картезианский философ, склонявшийся к окказионализму (т. e. к учению, не допускавшему реального взаимодействия и постоянного соотношения между душой и телом).

Был, по рекомендации Боссюэ, преподавателем дофина Людовика (сына Людовика XIV).Преподавал ему историю. 2 декабря 1675 года избран членом Французской академии. В 1683 году возглавил ее. В конце годы жизни работал над «Историей Франции». В 1685–1689 гг. вышли первый и второй том этого сочинения.

Его главное сочинение: «Le discernement de l'âme et du corps» (1666). Кроме того, Кордемуа написал ряд статей под заглавием «Traités de metaphysique et d’histoire» (1704) и «Histoire de France depuis le temps des Gaulois jusqu’en 787» (П., 1685–1689). Сын Жеро — известный теоретик архитектуры Жан-Луи де Кордемуа.

Литература 
 Cordemoy G. de. Oeuvres philosophiques. P., 1968.
 Кротов А.А. К истории картезианской традиции: окказионализм Кордемуа.// История философии. 2010. № 15.
 Хомский Н. Картезианская лингвистика. М., 2005.
 Nadler, Steven M., Cordemoy and Occasionalism // Journal of the History of Philosophy - Volume 43, Number 1, January 2005, pp. 37-54.
 Ablondi, (Fred.), Gerauld de Cordemoy: Atomist, Occasionalist, Cartesian, Milwaukee, Marquette University Press, 2005.
 Balz (A. G. A.), Cartesian studies, chapitre Géraud de Cordemoy: pp. 3–27, New-York, 1951.
 Bouillier F. Histoire de la philosophie cartésienne. P., 1854. T. I.
 Bréhier E. Histoire de la philosophie. P., 2004.
 Damiron J.P. Essai sur l`histoire de la philosophie en France au XVII siècle. P., 1846. T. II.
 Prost J. Essai sur l`atomisme et l`occasionalisme dans la philosophie cartésienne P., 1907.
 Mouy P. Le développement de la physique cartésienne. P., 1934
  

Персоналии по алфавиту
Члены Французской академии
Философы Франции
Родившиеся в 1626 году
Умершие в 1684 году